Ёсихиро Акияма (; ), также известный как Чху Сон Хун () — японский дзюдоист и боец ММА с корейскими корнями, представитель средней и полусредней весовых категорий. В 1999—2004 годах находился в составе национальных сборных Южной Кореи и Японии по дзюдо, чемпион Азиатских игр, чемпион Азии, участник чемпионата мира в Осаке. С 2004 года выступает в смешанных единоборствах на профессиональном уровне, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, Hero's, Dream, ONE Championship и др.

Биография 
Ёсихиро Акияма родился 29 июля 1975 года в Осаке, Япония. Представитель четвёртого поколения семьи корейских мигрантов, переселившихся сюда из Чеджу во время японской оккупации Кореи.

Дзюдо 
Начал заниматься дзюдо уже в возрасте трёх лет.

Впервые заявил о себе в дзюдо на международной арене в сезоне 1999 года, когда под своим корейским именем Чху Сон Хун вошёл в состав южнокорейской национальной сборной и выступил на нескольких международных турнирах, в частности взял бронзу на Открытом чемпионате США в Колорадо-Спрингс и на турнире Sungkop в Сеуле.

В 2000 году одержал победу на турнире Sungkop в Сеуле.

В 2001 году выиграл Кубок Кодокан в Токио и побывал на чемпионате Азии в Улан-Баторе, где в зачёте полусредней весовой категории победил всех соперников по турнирной сетке, в том числе в финале взял верх над монголом Дамдинсурэнгийном Нямху, и завоевал золотую медаль.

Начиная с 2002 года представлял сборную Японии, в частности в её составе победил на Кубке Дзигоро Кано в Токио, на Суперкубке мира в Париже и на летних Азиатских играх в Пусане.

В 2003 году стал серебряным призёром на Кубке Дзигоро Кано в Токио, одержал победу в зачёте японского национального первенства в Фукуоке. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на домашнем чемпионате мира в Осаке, однако здесь его выступление оказалось несколько скандальным — трое побеждённых им соперников, француз, монгол и турок, пожаловались на подозрительно скользкий дзюдоги. По требованию судьи Акияма переоделся в запасной костюм и проиграл два последующих поединка, в полуфинале уступил немцу Флориану Ваннеру, тогда как в утешительной встрече за третье место потерпел поражение от поляка Роберта Кравчика. Председатель судейской коллегии Международной федерации дзюдо Хуан Карлос Баркос после проведённой проверки заявил, что дзюдоги мог стать скользким из-за высокой влажности в Осаке и использованного во время стирки моющего средства. Он отметил, что у судей нет оснований обвинять спортсмена в нарушении принципов фейр-плей. Примечательно, что годом ранее на национальных отборочных соревнованиях титулованный Кэндзо Накамура так же обвинял Акияму в использовании скользкого дзюдоги.

Последний раз Акияма показывал сколько-нибудь значимые результаты в дзюдо в сезоне 2004 года, когда взял бронзу на чемпионате Японии в Фукуоке и выступил на Суперкубке мира в Париже, где был побеждён корейцем Квоном Ён У и итальянцем Джузеппе Маддалони.

Смешанные единоборства 
Покинув расположение японской сборной, в декабре 2004 года Ёсихиро Акияма успешно дебютировал как боец ММА, с помощью рычага локтя принудил к сдаче известного южноафриканского боксёра Франсуа Бота.

Начиная с 2005 года регулярно принимал участие в турнирах новосозданной японской организации Hero's, проиграл здесь первый бой нокаутом французскому кикбоксеру Жерому ле Банне, но затем сделал достаточно длинную победную серию, в том числе взял верх над такими известными бойцами как Токимицу Исидзава, Кацухико Нагата, Кин Тхэён, Кестутис Смирновас, Мелвин Манхуф. Выиграл гран-при полутяжёлого веса и завоевал титул чемпиона организации.

На предновогоднем турнире 31 декабря 2006 года в главном бою вечера выиграл техническим нокаутом у легендарного соотечественника Кадзуси Сакурабы, при этом в ходе поединка Сакураба обращал внимание рефери на тот факт, что тело Акиямы было подозрительно скользким. Это вызвало негодование среди болельщиков, бойца подозревали в использовании масла или какого-то другого смазочного вещества, запрещённого правилами K-1. В интервью Акияма отвергал все обвинения в свой адрес: «Не понимаю, почему Сакураба посчитал меня скользким. Это мог быть пот, я всегда много потею, пот часто стекает по моему телу». 11 января на созванной организаторами турнира пресс-конференции Акияма заявил, что использовал лосьон для ухода за кожей для смягчения своего поношенного дзюдоги. Позже была изучена видеозапись, сделанная в раздевалке во время турнира — на ней оказалось зафиксировано, как Акияма перед боем наносит на себя лосьон, использовав шесть бутылок. Боец признался в применении крема, но отметил, что использовал его не для получения нечестного преимущества, а для увлажнения своей сухой кожи. В итоге его дисквалифицировали и лишили призовых, результат боя был отменён, а промоушн Hero's пожизненно отстранил его от своих соревнований. Несмотря на суровое наказание, критика в отношении Акиямы продолжалась ещё некоторое время, в частности негативную реакцию вызвал рекламный ролик Nike с его участием, показывавшийся по японскому телевидению.

Акияме всё же удалось ещё раз выступить на турнире Hero's, в октябре 2007 года в Сеуле он нокаутировал канадца Дениса Кана.

На предновогоднем турнире Yarennoka! 31 декабря 2007 года вышел на ринг против Кадзуо Мисаки. По прошествии некоторого времени в первом раунде Мисаки левым боковым отправил Акияаму в нокдаун, а затем, когда тот начал подниматься, добил его ударом ногой в голову. Рефери зафиксировал нокаут, Мисаки признали победителем, однако Акияма опротестовал это решение, указав на тот факт, что обе его руки в момент удара касались настила ринга — действия Мисаки противоречили установленным организаторами правилам, запрещавшим удары ногами по лежащему сопернику. После просмотра видеозаписи исполнительный комитет Yarennoka! согласился с претензиями бойца, и бой признали несостоявшимся.

В 2008 году Акияма отметился двумя победами в крупном японском промоушене Dream.

Благодаря череде удачных выступлений Ёсихиро Акияма привлёк к себе внимание крупнейшей американской организации Ultimate Fighting Championship и в феврале 2009 года подписал с ней долгосрочный контракт. Дебютировал в октагоне UFC уже в июле на юбилейном турнире UFC 100, встретившись с ветераном промоушена Аланом Белчером. Несмотря на перелом орбитальной кости, полученный в начале второго раунда, японский боец всё же сумел выиграть раздельным решением судей (это был первый бой в его карьере, продлившийся всё отведённое время) и получил рекордный бонус в 100 тысяч долларов за лучший бой вечера.

В том же году Акияма открыл собственный тренировочный зал Akiyama Dojo в Токио с секциями для занятий дзюдо и ММА, имевший 30 матов татами и 3 восьмиугольные клетки. В октябре он прошёл подготовительный сбор с командой Xtreme Couture в США. Несколько раз планировался его бой против именитого бразильца Вандерлея Силвы, но тот травмировался и на турнире в июле 2010 года был заменён американцем Крисом Лебеном. Акияма доминировал на протяжении всего боя, нанося удары и выполняя тейкдауны, однако в концовке третьего раунда выдохся и, попавшись в «треугольник», вынужден был сдаться — тем самым потерпел первое официальное поражение за последние пять лет. Обоих бойцов наградили бонусом за лучший бой вечера.

В октябре 2010 года на турнире в Лондоне единогласным решением судей уступил англичанину Майклу Биспингу, при этом в третий раз подряд получил награду за лучший бой вечера.

В августе 2011 года был нокаутирован бразильцем Витором Белфортом. Это было уже третье его поражение подряд, однако Дэйна Уайт заявил, что Акияма может остаться в ростере UFC, если спустится в полусреднюю весовую категорию. Боец согласился сбросить вес и продолжил выступать в организации.

В феврале 2012 года вышел в октагон против Джейка Шилдса, сумел продемонстрировать несколько эффектных приёмов из дзюдо, при том проиграл все три раунда единогласным судейским решением. Также в этом году планировался бой против Тиагу Алвиса, но Акияма травмировался и вынужден был сделать длительный перерыв в спортивной карьере.

После двух с половиной лет отсутствия в сентябре 2014 года Акияма вновь оказался в клетке UFC. Изначально его соперником должен был стать Кайл Ноук, однако тот получил травму, и его заменили Амиром Садоллахом, победителем седьмого сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter. Акияма выиграл этот бой единогласным решением судей.

Спустя ещё один год уступил раздельным решением судей Алберту Мине, и на этом его сотрудничество с организацией подошло к концу.

В июне 2019 года состоялось возвращение Акиямы в ММА, на турнире ONE Championship в Китае он проиграл единогласным решением малоизвестному бойцу Агилану Тани.

Вне спорта вёл активную светскую жизнь в Японии, неоднократно принимал участие в различных телешоу. Женат на японской модели Сихо Яно, есть дочь.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Поражение
| align=center | 14-7 (2)
| Агилан Тани
| Единогласное решение
| ONE Championship: Legendary Quest
| 
| align=center | 3
| align=center | 5:00
| Шанхай, Китай
|
|-
| Поражение
| align=center | 14-6 (2)
| Алберту Мина
| Раздельное решение
| UFC Fight Night: Henderson vs. Masvidal
| 
| align=center | 3
| align=center | 5:00
| Сеул, Южная Корея
|
|-
| Победа
| align=center | 14-5 (2)
| Амир Садоллах
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Hunt vs. Nelson
| 
| align=center | 3
| align=center | 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center | 13-5 (2)
| Джейк Шилдс
| Единогласное решение
| UFC 144
| 
| align=center | 3
| align=center | 5:00
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center | 13-4 (2)
| Витор Белфорт
| KO (удары руками)
| UFC 133
| 
| align=center | 1
| align=center | 1:52
| Филадельфия, США
|
|-
| Поражение
| align=center | 13-3 (2)
| Майкл Биспинг
| Единогласное решение
| UFC 120
| 
| align=center | 3
| align=center | 5:00
| Лондон, Англия
| 
|-
| Поражение
| align=center | 13-2 (2)
| Крис Лебен
| Сдача (треугольник)
| UFC 116
| 
| align=center | 3
| align=center | 4:40
| Лас-Вегас, США
| 
|-
| Победа
| align=center | 13-1 (2)
| Алан Белчер
| Раздельное решение
| UFC 100
| 
| align=center | 3
| align=center | 5:00
| Лас-Вегас, США
| 
|-
| Победа
| align=center | 12-1 (2)
| Масанори Тоноока
| Сдача (рычаг локтя)
| Dream 6
| 
| align=center | 1
| align=center | 6:26
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center | 11-1 (2)
| Кацуёри Сибата
| Техническая сдача (удушение Эзекиела)
| Dream 5
| 
| align=center | 1
| align=center | 6:34
| Осака, Япония
|
|-
| 
| align=center | 10-1 (2)
| Кадзуо Мисаки
| NC (результат отменён)
| Yarennoka!
| 
| align=center | 1
| align=center | 7:48
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center | 10-1 (1)
| Денис Кан
| KO (удар рукой)
| Hero’s 2007 in Korea
| 
| align=center | 1
| align=center | 4:45
| Сеул, Южная Корея
|
|-
| 
| align=center | 9-1 (1)
| Кадзуси Сакураба
| NC (результат отменён)
| K-1 Premium 2006 Dynamite!!
| 
| align=center | 1
| align=center | 5:37
| Осака, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center | 9-1
| Мелвин Манхуф
| Сдача (рычаг локтя)
| Hero’s 7
| 
| align=center | 1
| align=center | 1:58
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center | 8-1
| Кестутис Смирновас
| TKO (удары руками)
| Hero’s 7
| 
| align=center | 1
| align=center | 3:01
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center | 7-1
| Кин Тхэён
| Техническая сдача (рычаг локтя)
| Hero’s 6
| 
| align=center | 1
| align=center | 2:01
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center | 6-1
| Кацухико Нагата
| KO (удар ногой с разворота)
| Hero’s 5
| 
| align=center | 1
| align=center | 2:25
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center | 5-1
| Токимицу Исидзава
| Сдача (удушение Эзекиела)
| Hero’s 4
| 
| align=center | 2
| align=center | 1:41
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center | 4-1
| Масакацу Окуда
| KO (слэм и удары)
| Hero’s 2005 in Seoul
| 
| align=center | 1
| align=center | 3:31
| Сеул, Южная Корея
|
|-
| Победа
| align=center | 3-1
| Майкл Лерма
| TKO (удары руками)
| K-1: World MAX 2005
| 
| align=center | 1
| align=center | 2:47
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center | 2-1
| Карл Туми
| Сдача (рычаг локтя)
| Hero’s 2
| 
| align=center | 1
| align=center | 0:59
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center | 1-1
| Жером ле Банне
| KO (удары коленями)
| Hero’s 1
| 
| align=center | 1
| align=center | 2:24
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center | 1-0
| Франсуа Бота
| Сдача (рычаг локтя)
| K-1 Premium 2004 Dynamite!!
| 
| align=center | 1
| align=center | 1:54
| Осака, Япония
|

Примечания

Ссылки 
 

Дзюдоисты Японии
Дзюдоисты Республики Корея
Бойцы смешанных единоборств Японии
Чемпионы Азиатских игр по дзюдо
Чемпионы Азии по дзюдо
Корейцы в Японии